81-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин прошёл 14-15 февраля 1987 года на крытом катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды). Каток Тиалф был реконструирован и покрыт крышей к ноябрю 1986 года за несколько месяцев перед чемпионатом.

Чемпионат стал первым чемпионатом мира по конькобежному спорту, проведённым в помещении. По ходу соревнований были побиты рекорды мира на трёх дистанциях из четырёх (1500, 5000, 10000 м), а также по сумме многоборья. Чемпионом мира стал советский конькобежец Николай Гуляев.

1 января 2012 года на нидерландском телеканале NOS был показан документальный фильм, посвященный чемпионату 1987 года.

Итоговая классификация 

 * — с падением
 НК — не отобрались на заключительную дистанцию 10 км
 ДСК — дисквалифицирован

Интересные факты 
После победы на дистанции 1500 метров с мировым рекордом, Николай Гуляев от радости победы стал очень энергично размахивать руками. По возвращении в СССР чемпион мира за это получил замечание от руководства за излишнюю эмоциональность.

Примечания 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Февраль 1987 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)